Айли́н Кабасака́л (; ) — турецкая  телевидения и кино, .

Биография и карьера 
Айлин Кабасакал родилась 27 февраля 1975 года в Германии. Окончила Университет Докуз Эйлюль (Факультет изящных искусств, отделение театрального актёрского мастерства).

Кабасакал начала свою карьеру в качестве ведущей музыкальных каналов и телеканалов. В конце 1990-х годов она начала актёрскую карьеру. Всего сыграла около двадцати ролей в телесериалах и фильмах, таких как «Невидимые», «Дом отца», «Лодочник», «Для жизни», «Внимание, ребёнок!», «Диплом безумия», «Райский район», «Сельская красавица» и «Сельская госпожа».

С июня 2009 года Кабасакал замужем за агентом по кастингу Назифом Севимом, с которым она встречалась около года до их свадьбы. У супругов есть сын — Серхан Севим (род. в марте 2012 года).

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Турецкая диаспора в Германии